Nakatopsis är ett släkte av svampar. Nakatopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nakatopsis